

Cinema 
 Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice) – film del 1940 diretto da Robert Z. Leonard
 Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice: A Latter-Day Comedy) – film del 2003 diretto da Andrew Black
 Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice) – film del 2005 diretto da Joe Wright

Letteratura 
 Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice) – romanzo di Jane Austen del 1813

Televisione 
 Orgoglio e pregiudizio – sceneggiato televisivo della Rai del 1957
Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice) – miniserie televisiva della BBC del 1980
 Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice) – miniserie televisiva della BBC del 1995

Pagine correlate 
Pride and Prejudice (disambigua)